James O'Connor – rugbista a 15 australiano
 James O'Connor – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 James O'Connor (James Francis Edward O'Connor) – calciatore inglese
 James O'Connor – vescovo cattolico e missionario irlandese naturalizzato statunitense